paus Honorius I, paus (625-638)
 Honorius I van Monaco, heer van Monaco (1523-1581)